Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 21 au   à Budapest (Hongrie).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Poule de Classement 9 à 16 

|valign="top" |

|}
|}

Poule Finale (Budapest) 

|valign="top" |

|}
|}

Classement final 

1966
Volley-ball 1966
Europe masculin moins 21
volley-ball
Compétition de volley-ball en Hongrie
1966 en Hongrie
Sport en juillet 1966